Turniej rugby 7 na Igrzyskach Południowego Pacyfiku 2003 odbył się w dniach 4–5 lipca 2003 roku na Stadionie Narodowym w stolicy Fidżi, Suvie.

Informacje ogólne 
W turnieju wzięło udział jedenaście drużyn. Rywalizowały one systemem kołowym w ramach trzech grup – dwóch cztero- i jednej trzyzespołowej – a do ćwierćfinałów nie awansowały jedynie najsłabsze drużyny z każdej z grup. Triumfowała reprezentacja Fidżi, która w finale pokonała Wyspy Cooka, brąz zdobyli natomiast Samoańczycy.

Klasyfikacja medalowa

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Mecze o rozstawienie

Finał Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2003
Igrzyska Południowego Pacyfiku 2003
2003 w rugby union